Maripaensi – abitanti di Maripá de Minas
Maripaensi – abitanti di Maripá